Charencey ist der Name französischer Gemeinden:
 Charencey (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
 Charencey (Orne) im Département Orne

Siehe auch:
 Charency